

Cinema 
Per favore, non toccate le vecchiette (The Producers) – film del 1968 diretto da Mel Brooks
The Producers - Una gaia commedia neonazista (The Producers) – remake del 2005 del film di Brooks basato sulla versione teatrale

Musica 
The Producers – gruppo new wave anni '80 americano
Producers – gruppo indie rock inglese

Teatro 
The Producers – musical di Broadway diretto da Susan Stroman, adattato da Mel Brooks dalla sua pellicola nel 2001

Pagine correlate 
Producer
Produttore